Bajiao Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bajiao (socken i Kina, Sichuan, lat 26,35, long 102,44), 
 Bajiao (socken i Kina, Sichuan, lat 31,14, long 102,44), 

Robotskapade Kinaförgreningar